Haderup (plaats), plaats in Denemarken
 Haderup (parochie), parochie in Denemarken